Джон Макрайтер (, 27 марта 1837 — 28 января 1911) — шотландский пейзажист.

Биография 
Джон был третьим ребёнком из четырёх. Он ходил в школу в Колинтоне, а после смерти отца устроился в книжную лавку «Oliver & Boyd» в Эдинбурге. Там он оставался всего несколько месяцев, после чего поступил в Академию Попечителей (Эдинбургскую художественную школу) в обучение к Роберту Скотту Лаудеру  и Джону Баллантайну. Он много времени посвящал работе на плэнере и созданию эскизов. Его первая работа была выставлена в Королевской шотландской академии, когда ему было 14; это была картина «Старый коттедж в Брейде». В 1880 году Макрайтер стал Почётным членом академии. Художник много путешествовал по таким странам, как Италия (включая Сицилию), Швейцария, Австро-Венгрия, Османская империя и США. В 1867 году он переехал в Лондон.  4 мая 1893 года был выбран членом Королевой академии.

Джон Макрайтер в то время специализировался на романтичных пейзажах, для создания которых проводил много времени в холмистой местности Пертшира. Под влиянием Джона Эверетта Милле он экспериментировал с элементами стиля, характерного  прерафаэлитов, но в итоге вернулся к собственной манере. Совместно с Джоном Пети, другим учеником Лаудера, он проиллюстрировал две книги.

В 1872 году художник женился на Катерине Кован Мензис (род. 1843). У них родилось две дочери и два сына:
 Агнес Хелен («Нан»; род. 1873). Замужем за художником Чарльзом Симсом.
 Хелен Агнес (род. 1875), замужем за Сидни Малкольмом Бэрдом. 
 Ульрих Джордж (род. 1878)
 Алан Гордон (род. 1882), был женат на Дорис Мэй Кук. 

Многие картины Макрайтера хранятся в известных британских музеях, включая коллекцию лондонского университета, музеи Дерби и музей Челтенхама.

Галерея

Литература 
 MacWhirter, John Landscape Painting in Watercolours (London Cassell), 1900
 Sinclair, W. M. John MacWhirter, R.A. : his life and work (The Art Annual), 1903
 MacWhirter, John The Macwhirter sketch book (London Cassell), 1908

Примечания 

Художники Англии
Художники Шотландии
Члены Королевской академии художеств